Gino Soldà (1907-1989) – alpinista, partigiano, imprenditore, guida alpina e maestro di sci italiano
 Roberto Soldà (n. 1959) – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano